Mae Young Classic est un tournoi de catch féminin (lutte professionnelle) produite par World Wrestling Entertainment (WWE), une fédération de catch Américaine, qui est visible sur le WWE Network. L'événement a eu lieu le  (seizièmes de finale) et le  (huitièmes, quarts de finale et demi-finales) à l'Université Full Sail à Winter Park dans l'état de Floride aux États-Unis. La finale aura lieu le  au Thomas & Mack Center à Las Vegas dans l'état du Nevada aux États-Unis. Cet événement est exclusivement féminin, les participantes proviennent de NXT et du circuit indépendant pour un total de 32 catcheuses.

Contexte

Matchs de qualifications 
WWE NXT Taping ( à Winter Park (Floride))

Participantes

Remplacement(s) 
Cette participante a été retirée du tournoi pour une raison spécifique et a donc été remplacée par une autre participante.

Remplaçantes 
Si une participante subit une blessure, elle sera remplacée par l'une des participantes suivantes :

Personnels

Résultats 
 Pin: Tombé
 Sub: Soumission

Références

Voir aussi

Articles connexes

Liens externes 
  Site officiel de Mae Young Classic
  Site officiel de la WWE

Mae Young Classic
Catch à Winter Park (Floride)
Catch à Las Vegas
Catch aux États-Unis en 2017